Coordenadoria-Geral de Perícias (CGP) é um órgão da Secretária de Estado de Justiça e Segurança Publica responsável pela realização das perícias oficiais e identificação do Estado de Mato Grosso do Sul. Da sua fundação até a Constituição estadual de 1989, era denominado Departamento de Polícia Técnica. Com a inserção do artigo 35 dos Atos das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias, passou a denominar-se Coordenadoria de Perícias, com subordinação direta ao Secretário de Segurança Pública. Aderindo à edição da Lei Complementar nº 114/05, a Coordenadoria-Geral de Perícias passou a ter nova estrutura organizacional, composta pelas seguintes unidades:

Instituto de Análises Laboratoriais Forenses–IALF 
Instituto de Criminalística–IC
Instituto de Identificação–II
Instituto de Medicina e Odontologia Legal–IMOL

A missão dos institutos que compõem a Coordenadoria-Geral de Perícias é aprimorar as técnicas com a finalidade de elucidar o delito na busca da verdade. Com a publicação do Decreto 12.107, de 24 de maio de 2006, foram acrescidos o Departamento de Apoio às Unidades Regionais – DAUR, responsável pela gerência das atividades administrativas e operacionais das 11 (onze) Unidades Regionais de Perícia e Identificação, situados no interior do Estado, e o Departamento de Apoio Operacional – DAO, responsável pelas atividades de Recursos Humanos, Suprimentos, Patrimônio e Procedimentos Administrativos.

Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF)

Realiza exames periciais laboratoriais, relativos às infrações penais nas áreas de biologia, química, bioquímica, física e identificação relacionada à genética, toxicologia, dentre outras ciências correlatas da atividade forense.

Instituto de Criminalística "Hercílio Macellaro" (IC)

Realiza perícias na área de criminalística, relacionadas aos locais de crimes decorrentes de infrações penais, assim como exames indiretos, documentoscopia, reproduções simuladas, exames de balística forense, de identificação de veículos, de perícias especiais e audiovisuais, entre outros.

Instituto de Identificação (II)

Realiza exames periciais de papiloscopia, necropapiloscopia, retrato falado, pesquisa de busca, comparação de impressões digitais de classificação datiloscópica e identificação civil e criminal do Estado.       

Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL)
 
Realiza perícias médico-legais, relativas à área criminal requisitadas pelas autoridades competentes, por intermédio de exames da área clínica médica, de tanatologia de exames indiretos e do DPVA entre outros. 

Divisões no Interior do Estado

Unidade Regional de Perícia e Identificação - URPI Aquidauana
Unidade Regional de Perícia e Identificação - URPI Corumbá
Unidade Regional de Perícia e Identificação - URPI Coxim
Unidade Regional de Perícia e Identificação - URPI Dourados
Unidade Regional de Perícia e Identificação - URPI Fátima do Sul
Unidade Regional de Perícia e Identificação - URPI Jardim
Unidade Regional de Perícia e Identificação - URPI Naviraí
Unidade Regional de Perícia e Identificação - URPI Nova Andradina
Unidade Regional de Perícia e Identificação - URPI Paranaíba
Unidade Regional de Perícia e Identificação - URPI Ponta Porã
Unidade Regional de Perícia e Identificação - URPI Três Lagoas

Ver também 
 Perito Criminal
 Medicina legal

Outras instituições 
 Polícia Militar de Mato Grosso do Sul
 Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul
 Polícia Legislativa Federal
 Polícia do Senado Federal
 Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
 Agência Brasileira de Inteligência
 Polícia do Exército
 Polícia do Batalhão Naval
 Polícia da Aeronáutica
 Polícia Federal
 Polícia Rodoviária Federal
 Polícia Ferroviária Federal
 Força Nacional de Segurança Pública
 Polícias Militares Estaduais Brasileiras
 Polícia Civil
 Polícia Científica 
 Guarda Municipal

Polícia científica
Governo de Mato Grosso do Sul
Instituições governamentais estaduais de Mato Grosso do Sul